Толгоек — село в Чемальском муниципальном районе Республике Алтай России, входит в  Чемальское сельское поселение.

География 
Село расположено к югу от Горно-Алтайска, в долине реки Катуни.

История 
Изначально поселение задумывалось как посёлок строителей Катунской ГЭС. Однако после того, как проект строительства ГЭС был отменён, планы по развитию поселения были свёрнуты.

Население

Примечания 

Населённые пункты Чемальского района